Konstruktivismus (von lateinisch con- „zusammen mit“, und struere „bauen“) steht für:

 Konstruktivismus (Philosophie), mehrere erkenntnistheoretische Strömungen
 Konstruktivismus (Kunst), gegenstandslose moderne Stilrichtung der Malerei
 Konstruktivismus (Architektur), verschiedene moderne architektonische Strömungen
 Konstruktivismus (Lernpsychologie), Lernende schaffen im Lernprozess eine individuelle Repräsentation der Welt
 Konstruktivismus (psychologische Schule), mehrere Lehrmeinungen der Psychologie
 Konstruktivismus (Internationale Beziehungen), einen von mehreren umfassenden metatheoretischen Ansätzen

Siehe auch:
 Sozialkonstruktivismus (soziologische Metatheorie)

 Konstruktionismus (Lerntheorie)
 Konstruktion (Begriffsklärung)
 Dekonstruktivismus (Begriffsklärung)